Миннесота Твинс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 68 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 26
 Выигрышей: 11
 Поражений: 15
 Процент побед: 42.31
 Очков набрано: 124
 Очков пропущено: 154

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 12
 Поражений: 16
 Процент побед: 42.86
 Очков набрано: 137
 Очков пропущено: 156

Июнь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 12
 Поражений: 13
 Процент побед: 48
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 114

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 125
 Очков пропущено: 124

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 8
 Поражений: 20
 Процент побед: 28.57
 Очков набрано: 116
 Очков пропущено: 154

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 12
 Поражений: 16
 Процент побед: 42.86
 Очков набрано: 138
 Очков пропущено: 159

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Миннесота Твинс
МЛБ в сезоне 1997